Aristômaco é um personagem citado com relação à guerra dos Sete contra Tebas.

Talau e Lisímaca, seus pais, tiveram vários filhos, Adrasto, Partenopeu, Pronax, Mecisteu, Aristômaco e Erifila, que se casou com Anfiarau. Talau era filho de Pero e Bias,  Lisímaca era filha de Abas, e Abas era filho de Melampo, irmão de Bias.

Hipomedonte, um dos Sete Contra Tebas era, segundo uma das versões apresentadas por Pseudo-Apolodoro, seu filho. Em outra versão de Pseudo-Apolodoro, Hipomedonte era filho de Talau, em Higino, ele era filho de Mnesimachus e Metidice, sendo Metidice filha de Talau e em Pausânias ele era filho da irmã de Adrasto.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega